Getzner ist ein Familienname:

 Christian Getzner (1782–1848), österreichischer Textilunternehmer

Getzner ist zudem die Kurzform von

 Getzner Textil, ein österreichisches Textilunternehmen